36th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Fourth Avenue Line
 36th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Queens Boulevard Line
 Beach 36th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Rockaway Line